Fraumünsterkirche steht für:
 die Kirche des Klosters Fraumünster in Zürich, siehe Fraumünster #Fraumünsterkirche
 Fraumünsterkirche Fritzlar, Hessen